Демьяновка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Демьяновка — деревня в Пуховичском районе Минской области.

Казахстан 
 Демьяновка — село в составе Павлодарской городской администрации Павлодарской области, ликвидировано в 2001 году.
 Демьяновка — прежнее название села Узунколь, административный центр Узункольского района Костанайской области Казахстана.

Россия 
 Демьяновка — село в Завитинском районе Амурской области.
 Демьяновка — железнодорожная станция в Завитинском районе Амурской области.
 Демьяновка — посёлок в городском округе Семёновский Нижегородской области.
 Демьяновка — упразднённая деревня в Гурьевском районе Кемеровской области.
 Демьяновка — поселок в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области.
 Демьяновка — деревня в Горьковском районе Омской области.
 Демьяновка — деревня в Называевском районе Омской области.
 Демьяновка — деревня в Тамбовском районе Тамбовской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Демьяновка — село в Симферопольском районе.
 Демьяновка — село в Советском районе.

Украина 
 Демьяновка — село в Широковском районе Днепропетровской области.
 Демьяновка — посёлок в Мангушском районе Донецкой области.
 Демьяновка — село в Белокуракинском районе Луганской области.
 Демьяновка — село в Окнянском районе Одесской области.
 Демьяновка — село в Котелевском районе Полтавской области.
 Демьяновка — село в Семёновском районе Полтавской области.
 Демьяновка — село в Ямпольском районе Сумской области.
 Демьяновка — село в Нижнесерогозском районе Херсонской области.